El término Let Go —en español: ‘Dejar Ir’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Let Go», canción de Nada Surf (1998);
 «Let Go», álbum de Avril Lavigne (2002).
  Let Go, sencillo de Hollywood Undead; (2015)
  Let Go, sencillo de Deadmau5; (2016)